Анархія — стан суспільства, в якому відсутні організована влада, закони, немає певних обов'язкових норм поведінки. 
 Анархія — заперечення, невизнання будь-якої влади, авторитету.
 Анархія — безвладдя, хаос; безладність, хаотичність.

Історія 
 Анархія (Англія) — період в історії Англії.
 Військова анархія — період в історії Риму.
 Анархія (міжнародні відносини)

Політика 
 Анархізм — суспільно-політична течія.
 Анархічний комунізм
 Анархо-синдикалізм
 Анархо-капіталізм

Економіка 
 Анархія виробництва
 Анархізм вільного ринку

Примітки